Movement (in inglese "movimento") può riferirsi a:

Musica

Album
 Movement, album dei 9mm Parabellum Bullet
 Movement, album dei New Order
 Movement, album dei The Gossip
 Movement, brano musicale dei LCD Soundsystem
 Movement, singolo dei Katy B
 Movements, album dei Booka Shade

Festival
 Movement, festival di musica elettronica che si tiene annualmente a Torino

Letteratura
 Movement, racconto di Nancy Fulda

Pagine correlate 
The Movement